A-2 hrvatska košarkaška liga za 1995./96. je predstavljala drugi rang hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce. Sudjelovalo je trideset klubova podijeljenih u tri skupine - Jug, Istok i Zapad. Po dvije najuspješnije momčadi iz svake skupine se plasiralo u završnu ligu koja je odredila prvaka A-2 lige i momčadi koje će se plasirati u A-1 ligu.

Ljestvice

Jug

Istok

Zapad

Doigravanje A-2 lige 

 plasirali se u A-1 ligu 1996./97.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

Unutarnje poveznice 
 A-1 liga 1995./96. 
 B-1 liga 1995./96. 
 Kup Hrvatske 1995./96.

Vanjske poveznice  

1995/96
m-2-A-2
1995-96